Juliane, Julienne ou Juliana de Nassau peut désigner :
 Julienne de Nassau-Dillenbourg (1546-1588), comtesse de Schwarzbourg-Rudolstadt, sœur de Guillaume  d'Orange-Nassau
 , fille de Jean VI de Nassau-Dillenbourg
 Julienne de Nassau-Dillenbourg (1587-1643), landgravine de Hesse-Cassel, femme de Maurice de Hesse-Cassel
 Juliana des Pays-Bas (1909-2004), reine des Pays-Bas (1948-1980)

Voir aussi 
 Louise-Juliana d'Orange-Nassau (1576-1644), fille de Guillaume  d'Orange-Nassau, princesse palatine par mariage ;
  (1612-1665), fille de Jean VII de Nassau-Siegen, duchesse de Saxe-Lauenbourg par mariage.

Homonymie dynastique